Marsili peut désigner :
 le Marsili, un volcan sous-marin d'Italie ;
 (40134) Marsili, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Sante Marsili, un joueur de water-polo italien.